Principato di Benevento (epoca medievale)
 Principato di Benevento (età napoleonica)